Austerlitz je příjmení těchto osobností:

 Frederick Austerlitz, známější jako Fred Astaire (1899-1987) – americký zpěvák, herec, choreograf a tanečník
 Hedwig Austerlitz, provdaná Hedwig Rosenbaumová (1864-1939), pražská tenistka německé národnosti
 Robert Austerlitz (1861–1930) – rakousko-německý novinář a vydavatel ekonomických časopisů, činný zejm. v Praze a Berlíně
 Robert (M.) Austerlitz (1862–1937) – česko-rakouský sportovec, novinář, ředitel textilky, malíř a grafik, činný zejm. v Praze a Vídni
 Robert (Paul) Austerlitz (1923–1994) – rumunsko-americký jazykovědec zaměřený na studium uralských a altajských jazyků a finštiny

Související články 
 Austerlitz (rozcestník)

Externí odkazy